Il doppio del torneo di tennis ATP Buzios 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Maurice Ruah e Mario Tabares che hanno battuto in finale Mark Keil e Tom Mercer 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Pablo Albano /  Cássio Motta (quarti di finale)
 Carl Limberger /  Francisco Montana (primo turno)

 Javier Frana /  Christian Miniussi (quarti di final)
 Mikael Bauer /  João Cunha e Silva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buzios 1992
ATP Tour 1992